«Дельго» () — американский анимационный мультфильм.

Сюжет 
В экзотическом мире живут две расы: локки и норны. Локки правят землёй и обладают магией камней, норны — небом, потому как имеют крылья; поэтому живут они раздельно, в состоянии хрупкого мира.

И всё шло относительно мирно, пока Дельго — представитель локки — не повстречал Кайлу — представителя норна. Двое молодых людей симпатизировали друг другу, но встреча закончилась неблагополучно. Девушка потеряла брошь, которая досталась ей от умершей матери.

Дельго и Кайла, спустя некоторое время, снова встречаются. Завязывается разговор о отношениях между их народами. Норн говорит, что лучше всем всё забыть и жить в мире, локки возмущённо восклицает, что нельзя забыть то, что унесло столько жизней. Закончив на неприятной ноте разговор, Кайла улетает, а Дельго видит, как за ней улетает, недавно чуть не съевший его, белый дракон.

Позже, Дельго и его друга — Фило обвиняют в похищении принцессы. В соседней клетке он видит запертого норна — бывший генерал Боггартус. Объединив силы, втроём они сбегают из тюрьмы, чтобы спасти оба королевства из-за надвигающейся войны, в связи с тем, что короля норнов Зана уверили в том, что его дочь украдена локками.

Тем временем сама Кайла находится в плену амбициозной и властолюбивой сестры короля — Седэссы. Ту отправили в изгнании, лишив её крыльев из-за того, что она убила королеву — мать Кайлы. Пока тройка спасателей — Дельго, Боггартус и Фило — добирались до замка Седэссы и вызволяли её оттуда, между народами началась войны.

Войска Седэссы захватывают замок и атакуют оба народа. Далее узнаётся, что Райус — предатель короля и заодно с изгнанницей. Он тот, кто сделал так, чтобы Боггартус оказался в тюрьме и похитил принцессу.

Седэсса занимает трон, а оба народа оказываются под угрозой. Кайла летит к войскам и приказывает помочь локки в сражении с армией Седэссы, а Дельго отправляется спасать короля норнов.

Армия Седэссы бежит от стада животных, которое пригнал Фило, а Седэсса побеждена. Между народами наконец-то наступает мир.

В ролях 
 Фредди Принц-младший
 Энн Бэнкрофт
 Вэл Килмер
 Дженнифер Лав Хьюитт
 Крис Каттен
 Келли Рипа
 Эрик Айдл
 Майкл Кларк Дункан
 Малкольм Макдауэлл
 Сьюзан Беннетт

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Мультфильмы США 2008 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Мультфильмы об инопланетянах
Полнометражные мультфильмы США
Независимые фильмы США
Компьютерные анимационные фильмы США